

Geografia 
 Striscia – porzione di territorio lunga e stretta (ad es. Striscia di Gaza, Striscia di Aozou, Striscia di Arabat)

Cinema e televisione 
 Striscia la notizia – programma televisivo italiano
 Striscia - personaggio principale del film Striscia, una zebra alla riscossa

Altro 
 Striscia – tipo di spada 
 Striscia a fumetti – forma di fumetto